Агва Неблина има више значења:
 Агва Неблина (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Неблина (Сан Бартоломе Ајаутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Неблина (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику